François Quesnel ist der Name folgender Personen:

* François Quesnel (Maler) (1542/1543–1619), französischer Maler 
 François Jean Baptiste Quesnel (1765–1819), französischer General